L'institut universitaire de technologie de Marne-la-Vallée Meaux est l'un des deux sites de l'institut universitaire de technologie de Marne-la-Vallée (l'autre site étant implanté à Champs-sur-Marne). L'IUT de Marne-la-Vallée est une des composantes de l’université Paris-Est Marne-la-Vallée.

Présentation de l’IUT de Marne-la-Vallée, site de Meaux 
 
Le site de Meaux a été ouvert en . Le bâtiment est placé à côté de la médiathèque de Meaux.

L’IUT de Meaux, structure moderne se base sur une architecture originale. Aussi bien de l’extérieur que de l’intérieur, l’apparence du bâtiment représente un bateau.

L’IUT comporte trois DUT et quatre licences professionnelles. 
Les effectifs ci-dessous datent de l’année scolaire 2006-2007.

Les trois diplômes universitaires de technologie préparés sont :
 Gestion des Entreprises et des Administrations (187 étudiants)
 Métiers du Multimédia et de l'Internet
  Techniques de Commercialisation (197 étudiants).

En ce qui concerne les licences professionnelles, l’IUT comporte une licence :
 Activité Juridique (19 étudiants)
 Commerce (56 étudiants)
 Réseaux de Télécommunications (16 étudiants)
 Activités et Techniques de Communication (20 étudiants).

L’IUT est équipé de 11 salles informatiques, 3 séquences munies d’ordinateurs, 1 salle de montage vidéo et de 2 amphithéâtres d’une centaine de places chacun.

Les diplômes préparés

Les DUT

Métiers Multimédia et Internet 

Le DUT MMI forme des professionnels à la conception et à la réalisation de produits et de services multimédia, en ligne ou hors ligne.

Gestion des Entreprises et des Administrations 

Le DUT GEA forme des responsables de gestion et d’administration capables de collaborer avec les directions comptables, financières, marketing et ressources humaines. Cette formation permet de répondre aux besoins des entreprises publiques ou privées, PME, PMI, mutuelles, coopératives, associations.

Techniques de Commercialisation 
Le DUT TC forme des techniciens supérieurs spécialisés dans les fonctions de distribution, de vente et de marketing.
Les diplômés d’un DUT TC seront, en général, les futurs collaborateurs commerciaux d’entreprises industrielles, commerciales et des administrations.

Les licences professionnelles

Activités et Techniques de Communication 

Cette formation prépare aux fonctions d'assistant chef de projet dans les domaines de la conception et de la réalisation de produits multimédia.

Activité Juridique 

Cette licence professionnelle a pour objectif d’apporter aux étudiants des connaissances de notions fondamentales de droit applicables à l'immobilier, des techniques contractuelles et rédactionnelles ainsi que des méthodes de négociation et de commercialisation propres au secteur juridique.
Par exemple, dans le domaine des grands projets urbains, il s'agit de compléter l'approche sociale par une approche juridique et gestionnaire.

Commerce 

Cette licence forme des conseillers commerciaux, chargés de clientèle, cadres moyens des secteurs bancaires, financiers et assurances, en leur apportant une double compétence technique et commerciale.

Réseaux et Télécommunications 

Cette formation forme sur la construction de la mise en œuvre et la gestion des sauvegardes de données, la mise en place d’un audit en sécurité des serveurs et sur l’architecture du système informatique, la mise en œuvre et le contrôle d’une politique de sécurité ainsi que la vérification de la bonne application de la législation dans le domaine de la sécurité informatique et dans les domaines connexes.
Les diplômés sauront être conseillers techniques auprès de la direction de l’entreprise pour les PME/PMI ou auprès de la direction des systèmes d’information pour les grandes entreprises.
Leurs compétences techniques leur permettront d’assurer la gestion d’un parc informatique, d’administrer des systèmes d’information, d’animer des équipes et de valider des solutions techniques.

La vie étudiante 

 cafétéria
 bibliothèque
 bureau de la vie étudiante

Notes

Liens externes 
  Site officiel

 Programme pédagogique national du DUT SRC
 Programme pédagogique national du DUT GEA
 Programme pédagogique national du DUT TC

Meaux
Université Paris-Est Marne-la-Vallée
Organisme fondé en 1992
Meaux